Warne ist der Name von Fließgewässern in Niedersachsen:
 Warne, Zufluss der Oker in Dorstadt, Landkreis Wolfenbüttel
 Warnebach (Warne), Zufluss der Leine in Alfeld (Leine), Landkreis Hildesheim

Warne steht auch für:
 Warne (North Carolina), Unincorporated Community in North Carolina, USA
 Warne, Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Pearsall Warne

Warne ist der Familienname folgender Personen:
 Baz Warne (* 1964), britischer Musiker
 George Warne (1881–1928), britischer Politiker
 Ivor Warne-Smith (1897–1960), australischer Australian-Rules-Footballer
 John Warne (* 1979), US-amerikanischer Musiker
 Norman Warne (1868–1905), britischer Verleger
 Paul Warne (* 1973), britischer Fußballer
 Shane Warne (1969–2022), australischer Cricketspieler

Siehe auch:
 Varne
 Warn